Barby může být:

 Barby (Ardennes) – francouzská obec v departementu Ardensko
 Barby (Savojsko) – francouzská obec v departementu Savojsko
 Barby (Northamptonshire) – anglická obec v hrabství Northamptonshire
 Barby (Sasko-Anhaltsko) – město v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko

Externí odkazy